GVR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Governador Valadares (MG) (Brasile)